Muziek
 The Flood (album) - album van de Amerikaanse band Of Mice & Men
 The Flood (band) - Australische band
 The Flood (Igor Stravinsky) – opera van Igor Stravinsky
 The Flood (Katie Melua) – single van Katie Melua
 The Flood (Take That) – single van Take That
 The Flood (Cheryl Cole) – single van Cheryl Cole

Film
 The Flood (1931) – film uit 1931 van James Tinling
 The Flood: A musical play - film uit 1962 over Igor Stravinsky, verteld door Laurence Harvey
 The Flood (1963) – film uit 1963 van Frederic Goode